Eufemia mazowiecka (ok. 1310–po 1374) – księżniczka mazowiecka, księżna cieszyńska, żona Kazimierza I
 Eufemia mazowiecka (1344/1357–1418/1424) – księżniczka mazowiecka, księżna opolska, żona Władysława
 Eufemia mazowiecka (1395/1398–1447) – księżniczka mazowiecka, księżna cieszyńska, żona Bolesława I
 Eufemia mazowiecka (1415/1418–1435/1436) – księżniczka mazowiecka, żona Michajłuszki